Laufenbach ist ein geographischer Name:

Orte: 
 Laufenbach (Gossau), Quartierteil der Gemeinde Gossau, Bezirk Hinwil, Kantons Zürich
 Laufenbach (Hombrechtikon), Ort der Gemeinde Hombrechtikon im Bezirk Meilen, Kanton Zürich
 Laufenbach (Passau), Dorf der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Laufenbach (Rüti), Qzartierteil der Gemeinde Rüti, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Laufenbach (Gemeinde Taufkirchen), Katastralgemeinde von Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Gewässer:
 Kleiner Laufenbach – siehe unten → Laufenbach (Rur)
 Laufenbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr nach Fuchshofen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Laufenbach (Donau), rechter Zufluss der Donau zwischen Seestetten, Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau und Laufenbach, kreisfreie Stadt Passau, beide Bayern
 Laufenbach (Sitter), linker Zufluss der Sitter bei Wilen (Gottshaus), Gemeinde Hauptwil-Gottshaus, Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau
 Laufenbach (Teufenbach), rechter Oberlauf des Teufenbachs (zur Pram) bis nach Laufenbach, Markt Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Laufenbach (Rur) – zwei Zuflüsse der Rur in Monschau, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Kleiner Laufenbach, linker Zufluss am Ortsanfang
 Laufenbach (Rur), linker Zufluss in der Ortsmitte

Siehe auch:
 Laufbach